Юго-Восточный Сулаве́си () — провинция в Индонезии, на острове Сулавеси.

Население — 2 624 875 чел. (2020 год). Административный центр — город Кендари.

Административное деление 
Провинция делится на 10 округов и 2 городских муниципалитета:

Примечания

Ссылки 
 

Юго-Восточный Сулавеси